Галина Гатчинс (1979 — 2021) — американська операторка-постановниця українського походження

Гатчинс — місто, штат Техас
 Гатчинс — місто, штат Вісконсин
 Гатчинс — переписна місцевість, штат Айова